Le tournoi d'Eastbourne 2012, tournoi de tennis sur gazon, se déroule du 18 au  à Eastbourne en Angleterre.

Faits marquants 
 L'Italien Fabio Fognini parvient à s'imposer (4-6, 6-3, 7-5) face à l'Australien Bernard Tomic après avoir été mené 5-2 dans le troisième et dernier set.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (WTA 2012)

Liens externes 
 
 

ATP 2012
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2012
Tennis en juin 2012